Шичко Геннадій Андрійович (18 травня 1922, Мінська область - 3 листопада 1986, Санкт-Петербург) - радянський фізіолог
 Шичко Віктор Вікентійович - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1974)